WWII oder WW II steht für:
 Zweiter Weltkrieg (häufige Abkürzung im Englischen)

WWII steht außerdem für:
 WWII, Kollaborationsalbum (1982) von Waylon Jennings und Willie Nelson
 Call of Duty: WWII, Ego-Shooter aus dem Jahr 2017

WW II steht für:
 Wildwasser II, Schwierigkeitsgrad für Gewässer im Kanusport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala

Siehe auch:
 WW2
 WWI

Abkürzung